Gli Eurogames sono un evento sportivo creato dalla comunità gay e lesbica europea, su licenza della European Gay and Lesbian Sport Federation ("Federazione sportiva europea gay e lesbica") e organizzati da uno o più club appartenenti alla Federazione. Si svolgono annualmente, tranne nell'anno in cui si svolgono i Gay Games o gli World Outgames.

Caratteristiche 
Gli Eurogames vengono chiamati ufficialmente the European Gay and Lesbian Multi-Sports Championships (il campionato multisportivo gay e lesbico europeo). 
Similarmente ai Gay Games e agli Outgames, gli Eurogames sono un evento sportivo aperto a chiunque, indipendentemente dal sesso o dall'età purché in regola con un tesseramento di una federazione riconosciuta a livello internazionale.
Gli Eurogames si svolgono nell'arco di due giorni e vengono organizzati annualmente, tranne appunto nell'anno in cui vengono organizzati i Gay Games o gli Outgames.

Storia degli Eurogames

Voci correlate 
 European Gay and Lesbian Sport Federation
 Gay Games
 World Outgames

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Sito web degli Eurogames con informazioni su tutte le edizioni passate.
queersport.org. Guida europea agli eventi sportivi gay e lesbici.
Sito della European Gay And Lesbian Sport Federation.

Eventi sportivi LGBT
Sport in Europa
Manifestazioni multisportive